Los términos Linde o linde y lindero pueden referirse:

Conceptos
 linde o límite de una parcela o a la frontera de cualquier división:
 territorial, como el limes romano (del que deriva etimológicamente la palabra castellana linde);
 o teórica, como:
los límites de un campo de estudio (véase problema de la demarcación);
los límites del conocimiento;
los límites de la imaginación;

Empresas
 The Linde Group, una empresa alemana de gases industriales;

Geografía
 Proyecto Lindero, un yacimiento de oro en la Provincia de Salta, en la República Argentina;

Personas
 Luis María Linde (1945), economista del Estado español;
 «Linde», seudónimo del músico Mikko Lindström (1975).